Het FIM Wereldkampioenschap trial voor mannen 2018 werd tussen 20 mei en 23 september gereden, waarbij de rijders in 9 wedstrijden verdeeld over 8 landen uitkwamen. 

Titelverdediger was de Catalaan Toni Bou (HRC Montesa), die opnieuw de beste kaarten had en zijn twaalfde opeenvolgende wereldtitel op zijn naam schreef. Op de wedstrijden in Japan na won hij alle wedstrijden. Voormalig wereldkampioen (2005, 2006) Adam Raga, die sinds 2007 de "eeuwige tweede" was werd dit jaar verslagen door Jeroni Fajardo, die de tweede plaats in de eindstand opeiste en Raga naar de derde plaats verdrong.

Klassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Motorsport in 2018